Крамар  — те саме, що торгіве́ць.

Прізвище 

 Крамар Антон Ігорович — український футболіст, півзахисник «Севастополя»,
 Крамар Євген — український історик, поет і дисидент,
 Крамар Микола Федорович — український журналіст, заслужений журналіст України,
 Крамар Михайло Полікарпович — український актор театру і кіно, народний артист України.
 Крамар Назар Матвійович (1907 — ?) — секретар Тарнопільського та Молдавського обласних комітетів КП(б)У, голова Тимчасового управління Бережанського повіту Тарнопільського воєводства. Депутат Верховної ради Молдавської АРСР 1-го скликання і Тарнопільської обласної ради депутатів трудящих 1-го скликання.

Див. також 
 Крамаренко

Прізвища
Українські прізвища